Каждая сборная должна включить в свой состав 21 игрока. Три игрока в этом списке должны быть вратарями.

Позиции игроков приведены в соответствии с официальным сайтом ФИФА. Возраст футболистов и клуб указаны по состоянию на день начала финального турнира чемпионата (20 мая 2017 года).

Игроки, выделенные жирным шрифтом на момент начала финального турнира имели опыт выступления за главную сборную своей страны.

Группа A

Южная Корея

Гвинея

Аргентина

Англия

Группа B

Венесуэла

Германия

Вануату

Мексика

Группа C

Замбия

Португалия

Иран

Коста-Рика

Группа D

ЮАР

Япония

Италия

Уругвай

Группа E

Франция

Гондурас

Вьетнам

Новая Зеландия

Группа F

Эквадор

США

Саудовская Аравия

Сенегал

Примечания

Ссылки 
 Составы команд на сайте FIFA.com 

2017